
Muzeul Ady Endre poate face referire la unul dintre următoarele muzee:

 Muzeul „Ady Endre” din comuna Căuaș, satul Ady Endre.
 Muzeul „Ady Endre” din Oradea.
 Muzeul Comemorativ (Casa Memorială) „Ady Endre” din Zalău.
 Casa Ady Endre de la Conacul „Octavian Goga” din Ciucea.
 Muzeul Memorial „Ady Endre” din Budapesta

<!-- 

// Început comentariu lung //

Acesta este un comentariu lung, neafișat în pagină.
A fost plasat intenționat cu ajutorul unui robot în paginile de dezambiguizare care sunt foarte scurte, cu scopul de a împiedica apariția lor în pagina de serviciu „Special:Pagini_scurte” (https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Pagini_scurte).

Adăugarea unui astfel de comentariu lung în paginile foarte scurte de dezambiguizare facilitează procesul de monitorizare, verificare și întreținere a articolelor foarte scurte care s-au rătăcit printre sute și mii de pagini de dezambiguizare la fel de scurte.